Anakasia simplicifolia, biljka dvosupnica iz porodice brestanjevki koja kao endem raste na zapadu otoka Nova Gvineja. jedini je presdtavnik u rodu Anakasia.

Izvori 

Aralioideae
Biljne endemske vrste
Flora Nove Gvineje